Esta é uma lista de vulcões ativo e extinto na Nicarágua.

Vulcões

Ver também
 Arco vulcânico da América Central
 Lista de vulcões da Costa Rica
 Lista de vulcões de El Salvador
 Lista de vulcões da Guatemala
 Lista de vulcões de Honduras
 Lista de vulcões do Panamá

Nicaragua
 
Vulcoes